Аарон Николас Молинас (; ) — аргентинский футболист, полузащитник клуба «Бока Хуниорс».

Клубная карьера 
Молинас — воспитанник клуба «Бока Хуниорс». 17 июля 2021 года в матче против «Унион Санта-Фе» он дебютировал в аргентинской Примере.

Примечания 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки ФК «Бока Хуниорс»